Froschmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Froschmaier (1930–2013), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Froschmaier (Landrat) (* 1888), deutscher Landrat in Berchtesgaden